Бужорени има више значења:

 Бужорени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бужорени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Бужорени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији
 Општина Бужорени (Валча), општина у округу Валча у Румунији